Элан:
 Элан () — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Элан () — коммуна во Франции, департамент Кальвадос.
 Элан Шалон () — французский баскетбольный клуб из города Шалон-сюр-Сон.

См. также 

 
 
 
 
 Элана
 
 Элано